Махач Шами́льевич Нуруди́нов (15 декабря 1977, Каспийск, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — российский и азербайджанский боксёр, участник летних Олимпийских игр в Сиднее.

Биография 
Отец привел Махача в первую секцию бокса СДЮШОР к заслуженном тренеру России Магомеда Магомедова, который на тот момент являлся одним из первых тренеров по боксу в Каспийске. Махач перешел со временем в секцию бокса к заслуженному тренеру России Нурипаше Талибову. В 2000 году выступал в составе сборной Азербайджана на Олимпийских играх в Сиднее, где в первом же поединке проиграл российскому боксёру Александру Малетину. Махач мог принять участие и на Олимпийских играх в Афинах, но по инициативе главного тренера сбоорной Белоруссии по боксу Хаджимурада Абдулабекова он с коллегой по сборной Азербайджана, каспийчанином Магомедом Арипгаджиевым перебрался в Беларусь, пробыл некоторое время здесь, однако по семейным обстоятельствам вернулся в Каспийск. Аварец по национальности.

Личная жизнь 
 Брат: Магомед — также боксёр, участник Олимпийских игр в Пекине.
 Отец: Шамиль работал шофером в СМУ-5
 Мать: Маржанат работала медсестрой.
 В 1994 году окончил школу № 4 в Каспийске. 
 В 1999 году окончил исторический факультет ДГПУ.

Примечания

Ссылки 
 
 Наши воспитанники 

Боксёры России
Боксёры Азербайджана
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 1990-х годов
Боксёры на летних Олимпийских играх 2000 года
Выпускники Дагестанского педагогического университета